

Міждуріченське міське поселення — міське поселення, Кондінський район, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Міждуріченське міське поселення — міське поселення, Удорський район, Республіка Комі